Spojení písmen P a X může mít různé významy:

PX 
 Index PX – hlavní  index Burzy cenných papírů Praha
 bývalá SPZ malých motocyklů okresu Plzeň-sever
 bývalá SPZ okresu Považská Bystrica
 Kristův monogram
PX (kryptoměna)

P.X. 
 starší anglická zkratka private exchange – domácí ústředna (obvykle telefonní)

px 
 pixel – bod, který tvoří nejmenší část obrazu televize, či grafického výstupu monitoru/displeje počítače, apod.